MPN puede referirse a:

Movimiento Popular Neuquino, partido político argentino de actuación en la Provincia del Neuquén.
Número más probable (en inglés Most probable number), método estadístico. 
Base Aérea de Monte Agradable, por su código IATA.
Misión Paz a las Naciones, por sus siglas.